{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#d9cbc9"
!colspan="12"|Argentina Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioni:
| 
|colspan="9" | Simone Bolelli Fabio Fognini
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finaliști:
| 
|colspan="9" | Nicolás Barrientos Ariel Behar
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |6–2, 6–4
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Masculin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Masculin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Argentina Open 2023 – Dublu''' a avut loc în prima jumătate a lunii februarie 2023. Șaisprezece perechi de jucători de dublu s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Buenos Aires jucat pe zgură. Santiago González și Andrés Molteni au fost campionii en-titre,, dar González a ales să participe la turneul de la Rotterdam. Molteni a jucat în parteneriat cu Máximo González, dar au pierdut în semifinale în fața perechii Nicolás Barrientos și Ariel Behar.

Simone Bolelli și Fabio Fognini au învins în finală perechea Nicolás Barrientos și Ariel Behar cu 6–2, 6–4 câștigând titlul la dublu la Argentina Open 2023.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
 Main draw

2023
ATP Tour 2023